Графство может означать:
 Графство — наследственное феодальное владение, правитель которого носил титул графа.
 Графство — административно-территориальная единица некоторых государств:
 графства Великобритании:
 графства Англии;
 графства Северной Ирландии;
 графства Уэльса.
 графства Ирландии;
 графства Либерии;

В отношении административно-территориальных единиц США и Канады термин «county» часто переводится на русский язык как «округ», но встречается и перевод «графство».